Ел Сериљо има више значења:

 Ел Сериљо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сериљо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сериљо, Сан Хосе ел Сериљо (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Сериљо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику